Metepec bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Metepec (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Metepec (México), Ort in Mexiko

Metepec bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: